Le Masters de Madrid est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2002, classée en catégorie Masters Series, s'est disputée du 14 au .

Andre Agassi remporte le simple messieurs. En finale, il profite du forfait de Jiří Novák, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mark Knowles et Daniel Nestor.

Faits marquants 
 Le numéro 1 mondial Lleyton Hewitt est contraint au repos à cause d'un virus et ne peut participer au tournoi.
 Tommy Haas, tête de série 1, est battu dès son entrée en lice face à Fabrice Santoro. Il est en effet poussé à l'abandon à cause d'ampoules à la main droite.
 Blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite, Jiří Novák déclare forfait pour la finale.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Madrid
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel
 
 

Madrid
ATP 2002
Sport en Espagne en 2002
Madrid